Чемпионат Казахстана по мини-футболу — профессиональная мини-футбольная лига в Казахстане. Основан в 1998 году. Больше всего побед в нём на счету клуба «Кайрат» — 19 титулов (подряд).

В сезоне 2009/10 в чемпионате принимали участие клубы из Киргизии.

Титулованные клубы

Сезоны

Лучший футболист года 
 2002 — Александр Бондарев («Жигиттер»)
 2003 — Александр Бондарев («Жигиттер»)
 2005/06 — Какау («Кайрат»)
 2006/07 — Какау («Кайрат»)
 2007/08 — Рафаэл («Кайрат»)
 2008/09 — Динмухамбет Сулейменов («Актюбрентген»)
 2009/10 — Келсон («Кайрат»)
 2010/11 — Динмухамбет Сулейменов («Кайрат»)
 2011/12 — Чингиз Есенаманов («Тулпар»)
 2012/13 — Динмухамбет Сулейменов («Кайрат»)
 2013/14 — Нунес Жоан Дос Сантос («Кайрат»)
 2014/15 — Чингиз Есенаманов («Тулпар»)
 2015/16 — Алешандре Диваней Менино («Кайрат»)
 2016/17 — Серик Жаманкулов («Кайрат»)
 2017/18 — Дуглас Жуниор («Кайрат»)
 2018/19 — Кайрат Иманалин («Актобе»)
 2020/21 — Даурен Турсагулов («Кайрат»)

Ссылки 
 Информация на сайте futsalplanet.com

Казахстан
Чемпионат Казахстана по мини-футболу